Semih Zoroğlu (Isztambul, ? – ) török nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzetközi játékvezetés 
A Török labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) 1964-ben terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzést vezetett.

Európa-bajnokság 
Spanyolországban volt az 1964-es labdarúgó-Európa-bajnokság. Az előmérkőzések közül 1962. november 7-én Szófiában, a Vaszil Levszki Stadionban, 50 000 néző előtt, a Bulgária–Portugália (3:1) találkozót vezette. Vezetett mérkőzéseinek száma: 1.

Források 
 
 

Török labdarúgó-játékvezetők